Гамово — название населённых пунктов.

Россия 
 Гамово — село в Пермском районе Пермского края.
 Гамово — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Гамово — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Гамово — деревня в Киреевском районе Тульской области.

Украина 
 Гамово — село в Веселиновском районе Николаевской области.

См. также 
 Гамово-1 и Гамово-2 — бывшие деревни в Монастырщинском районе Смоленской области России.
 Гамова